Urt – miejscowość i gmina we  Francji
 URT – obwód zintegrowany używany do komunikacji
 URT – Urząd Regulacji Telekomunikacji